Der Ausdruck Beschickung bezeichnet insbesondere die Zuführung von Material in eine Maschine oder Anlage
 in der Stahlindustrie ein stückiges, heterogenes Gemenge aus eisenhaltigen Erzen, Kohle und anderen Zuschlagstoffen, siehe beispielsweise Hochofen#Beschickung.
 bei Seilbahnen den Vorgang, bei dem die Gondeln aus der Parkposition zurück auf die Fahrstrecke bewegt werden
 Kursbeschickung, in der Navigation eine Korrektur, die zu einem Wert addiert werden muss, um ihn zu verbessern
 Astronomische Navigation#Beschickung des Sextanten
 Datenbeschickung, zur Erstellung einer bathymetrischen Karte, muss ein Fächerecholotdatensatz bezüglich der Tide korrigiert werden.